Jméno Vladimír Bartoš nosí více osobností:

 Vladimír Bartoš (lékař) (1929–2013) – český lékař, diabetolog, pedagog
 Vladimír Bartoš (cestovatel) (* 1934) – český cestovatel, publicista, fotograf, horolezec, speleolog
 Vladimír Bartoš (politik) – bývalý poslanec Poslanecké sněmovny
 Vladimír Bartoš (překladatel) – český překladatel

Související články 
 Bartoš